Grand Theft Auto: Online Crime World (, также упоминалась как GTA Online) — отменённая многопользовательская компьютерная игра из серии Grand Theft Auto, разрабатывавшаяся британской студией DMA Design (ныне Rockstar North) для персональных компьютеров в — годах, до выхода Grand Theft Auto III.

Разработка 
29 сентября  года, после продажи студии-разработчика DMA Design французской компанией Infogrames Entertainment издателю Take-Two Interactive, было официально объявлено о начале работы над двумя новыми играми серии Grand Theft Auto. Первой из анонсированных стала Grand Theft Auto 3D — третья основная часть серии, которая по сравнению с предыдущими играми должна была стать полностью трёхмерной. Второй являлась Grand Theft Auto: Online Crime World — игра, ориентированная на многопользовательский режим игры через Интернет или локальную сеть, а стилистически она должна была быть схожа с Grand Theft Auto 2 и иметь вид сверху с динамическим масштабированием.

Со временем GTA 3D превратилась в Grand Theft Auto III, а GTA Online впоследствии была отменена. После упоминания в февральском выпуске журнала PC Zone за  год больше не было обнародовано никакой информации о игре. Разработка была остановлена, вероятно, из-за трудностей с воплощением такого рода проекта для DMA Design в то время и, возможно, из-за планов студии по созданию многопользовательского режима для ПК-версии GTA III, разработка которого также велась, но не была закончена, так как все силы команды были переведены на работу над Grand Theft Auto: Vice City.

Идея и концепция проекта всё же была реализована Rockstar North почти десять лет спустя в  году — сначала в сетевом режиме Grand Theft Auto IV, а позднее значительно расширена и доработана в Grand Theft Auto Online — многопользовательском режиме Grand Theft Auto V.

См. также 
 Grand Theft Auto 64 — отменённая игра из серии Grand Theft Auto, порт оригинальной GTA на игровую консоль Nintendo 64.

Примечания 
Комментарии

Источники

Grand Theft Auto
Компьютерные игры жанра Action
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Отменённые компьютерные игры для Windows
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные Rockstar North
Полностью отменённые компьютерные игры